Sevastó kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sevastó (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Sevastó (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar